Franciaország
Sainte-Austreberthe, település Pas-de-Calais megyében
Sainte-Austreberthe, település Seine-Maritime megyében